Giochi d'estate – film del 1984 diretto da Bruno Cortini
Giochi d'estate – film del 2011 diretto da Rolando Colla